El término japonés Hirado hace referencia a varios artículos:

Lugares en Japón 
 Hirado, ciudad en la prefectura de Nagasaki.
 Castillo Hirado, castillo japonés en dicha ciudad.

Buques japoneses 
 Hirado, crucero protegido de la Armada Imperial Japonesa bautizado en honor a la ciudad.
 Hirado, destructor de escolta de la Armada Imperial Japonesa.
 Hirado (MSC-614), dragaminas de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.